Breitengraser ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Breitengraser (* 1981), deutscher Moderator und Journalist
 Wilhelm Breitengraser (um 1495–1542), deutscher Komponist und Lehrer